Braha (Čajniče, BiH)
Braha (Kamjanec-podiljski rajon, Hmeljnička oblast, Ukrajina)
Braha, Sjeverni Maluku, Indonezija